Budig ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Budig (* 1969), deutsche Glasgestalterin und Kunsttherapeutin
 Detlef Budig (* 1967), deutscher Hörfunkmoderator
 Ernst Budig (1908–1971), deutscher Schwimmer
 Franz Budig (1870–1927), österreichischer Politiker und Landwirt
 Franz Budig (1907–1989), Österreichischer Bildhauer
 Johann Budig (1832–1915), Bürgermeister von Zwittau und Textilindustrieller 
 Peter-Klaus Budig (1928–2012), deutscher Hochschullehrer und Politiker
 Rebecca Budig (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Villa Budig
 Buding (Begriffsklärung)